James Moore (1914-1987) – montatore cinematografico statunitense
James Moore – animatore cinematografico
Slim Harpo (1924-1970) – pseudonimo di James Moore,  cantautore e armonicista statunitense
James Moore (n. ) – tennista australiano
James Moore (n. 1935) – pentatleta statunitense
James Moore (n. 1929) – scrittore britannico